Serenity může být:

v hudbě
 Serenity (britská hudební skupina) – britská doommetalová skupina
 Serenity (rakouská hudební skupina) – rakouská metalová skupina
 Serenity (album, Blood for Blood) – album americké hardcore punkové skupiny Blood for Blood
 Serenity (album, Culture Beat) – album německé eurodanceové skupiny Culture Beat
 Serenity (album, Kotipelto) – album finské metalové skupiny Kotipelto
 Serenity (album, Bobo Stenson) – album švédského pianisty Bobo Stensona

v jiných médiích
 Serenity (film, 2005) – americký film režiséra Josse Whedona z roku 2005
 Serenity (komiksová série) – komiksová série na bázi seriálu Firefly a filmu Serenity
 Ticho před bouří (v originále Serenity) – americký film režiséra Stevena Knighta z roku 2019